Кубок Інтертото 1984 () — 24-ий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 40 клубів з 13 країн. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців та отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру став угорський «Відеотон», який набрав 12 очок.

Учасники 
Порівняно з минулим розіграшем, у турнірі не брали участь клуби з Болгарії та Югославії, натомість повернулись команди з НДР. В результаті 40 команд були поділені на 10 груп по чотири клуби у кожній.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Група 10

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1984—1985
 Кубок володарів кубків 1984—1985
 Кубок УЄФА 1984—1985

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1984 у футболі